Magnus Eriksson (Solna, 8 april 1990) is een Zweeds aanvaller die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij speelt sinds 2016 voor Djurgardens IF.

In augustus 2012 tekende hij een vierjarig contract bij KAA Gent. Op 21 januari 2013 tekende hij een contract bij de Zweedse topclub Malmö FF. Net voor dat Eriksson naar Gent kwam, speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Åtvidabergs FF tegen IFK Norrköping. Hij scoorde met een afstandsschot in de 89ste minuut waardoor hij zijn voormalige ploeg alsnog een punt schonk. (1-1) Hij verruilde in januari 2015 Malmö FF voor Guizhou Renhe.

Clubstatistieken

Erelijst
 Malmö FF
Zweeds landskampioen
 2013, 2014

Zie ook
 Lijst van spelers van Malmö FF
 Lijst van spelers van KAA Gent

Zweeds voetballer